Hegetschweiler ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Hegetschweiler (1887–1959), Schweizer Schauspieler
 Johannes Jacob Hegetschweiler (1789–1839), Schweizer Mediziner, Botaniker und Politiker
 Kaspar Hegetschweiler (* 1954), Schweizer Chemiker und Hochschullehrer